Горбовий Володимир Григорович (1899—1984) — діяч УВО і ОУН.
 Горбовий Михайло Іванович (1896-?) — український політичний діяч.
 Горбовий Петро Васильович (1901—1969) — український майстер декоративного ткацтва.
 Горбовий Роман Іванович (1890—1976) — український майстер народного ткацтва.